Адиле Нашит (; 17 июня 1930, Стамбул, Турция — 11 декабря 1987, Стамбул, Турция) — турецкая актриса армянского происхождения

Биография 
Адиле Нашит родилась 17 июня 1930 года в городе Стамбул, Турция. Она была дочерью турецкого комедианта армянского происхождения Нашита Озджана () и театральной актрисы гречанки Амелии Ханым (). Её брат, Селим Нашит Озджан (), также был театральным актером.

В 1950 году она вышла замуж за актера Зию Кескинера (). У них был один ребёнок. Муж умер 10 июля 1982 года от сердечного приступа. 16 сентября 1983 года Адиле вышла замуж вторично, за Джемаля Индже ().

11 декабря 1987 года она умерла.

Творчество 
Адиле Нашит снималась со многими актерами, в частности с Кемалем Суналом и Мюниром Озкулом. Среди ее работ — роли в фильмах «Звук музыки» () и «Класс хаоса» (). Также она сыграла во многих пьесах, в детской программе «Перед сном» ().

Примечания

Ссылки 
 
 SinemaTürk’de Adile Naşit 
 Adile Naşit Fan Sitesi
 1980 yılında SES Dergisinde yayınlanan röportajı

Актрисы Турции
Похороненные на кладбище Караджаахмет
Актрисы XX века